Foreman ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Foreman-Mackey (* 1991), kanadische Radrennfahrerin
 Carl Foreman (1914–1984), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Chuck Foreman (* 1950), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Deborah Foreman (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Ed Foreman (1933–2022), US-amerikanischer Politiker
 George Foreman (* 1949), US-amerikanischer Boxer und Prediger
 Jamie Foreman (* 1958) britischer Schauspieler

 Joe Foreman (Joseph F. Foreman; 1935–1999), kanadischer Leichtathlet
 John Foreman (1925–1992), US-amerikanischer Filmproduzent

 Matthew Foreman (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker

 Paul Foreman (1939–2020), jamaikanischer Weitspringer
 Richard Foreman (* 1937), US-amerikanischer Regisseur und Theaterautor
 Sean Foreman (* 1985), amerikanischer Popmusiker und Songwriter, siehe 3OH!3
 Wally Foreman (1948–2006), australischer Sportmoderator
 Yuri Foreman (* 1980), israelischer Boxer

Foreman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Foreman (Arkansas)
 Foreman (Louisiana)
 Foreman (Oklahoma)
 Foreman (Pennsylvania)

Foreman steht außerdem für:
 USS Foreman (DE-633), Zerstörer der US-Marine
 Markenname des britischen Autoherstellers NF Auto Developments
 Foreman (Software), eine Softwareanwendung zur Systemverwaltung
 Foreman-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Foreman Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Forman
 Formann
 Vormann